Melián de Órzola (La Axarquía, 1996) poeta español.

Trayectoria
En 2022 publicó «Animal de mediodía» en la colección de poesía Molinos del Maharōn. Ha colaborado, entre otras, con las revistas literarias Autores, Otro Páramo y Parnaso. Ha sido incluido en la Fonoteca de Poesía. Sus poemas han sido traducidos al italiano, al portugués y al inglés. En 2020 publicó «Homenaje a Garcilasso de la Vega | 1.536 entre azucenas olvidado» (Jota, 2020).

Crítica
Melián de Órzola «traza una poética que se ahoga en su persona diluyendo las fronteras y todo límite posible hasta el punto de preguntarse uno donde empieza el poema y donde termina la persona». Además su poética «me ha parecido de un estilo personalísimo. [...] especialmente el compromiso a su estilo, pese a las estéticas imperantes». Sin duda maneja «una variedad de estilos y una riqueza de estructuras formales. [...] con imágenes y metáforas muy interesantes que pueden resultar evocadoras para el lector y todo un desafío».

Publicaciones 
Animal de mediodía (Molinos del Maharōn, 2022)

Referencias 
 

Poetas Hombres
Nacidos en 1996
Nacidos en Vélez-Málaga
Nacidos en la provincia de Málaga
Nacidos en Andalucía
Poetas de España